Ачинск:

 Ачинск — город краевого подчинения в России, административный центр Ачинского района Красноярского края. 
 Ачинск — аэропорт города Ачинск, Красноярский край.
 Ачинск I — железнодорожная станция Красноярского отделения Красноярской железной дороги.